Die Prague Open 2013 (offiziell: Prague Open by Advantage Cars) waren ein Tennisturnier, das vom 11. bis 16. Juni 2013 in Prag stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 9. bis 11. Juni 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Jan Šátral
 Lukáš Maršoun
 Dominik Süč
 Víctor Estrella

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 144 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 141 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 149 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Prag